Miyahara ist der Familienname folgender Personen:

 Aiki Miyahara (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Akira Miyahara (* 1952), japanischer Ringer
 Atsuji Miyahara (* 1958), japanischer Ringer
 Dominic Ryōji Miyahara (* 1955), japanischer Geistlicher, Bischof von Fukuoka
 Kazuya Miyahara (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Mieko Miyahara (* 1960), japanische Fechterin
 Misako Miyahara (* 1962), japanische Leichtathletin
 Satoko Miyahara (* 1998), japanische Eiskunstläuferin
 Teruhiko Miyahara (* 1951), japanischer Ringer
 Toshiyuki Miyahara (* 1958), japanischer Wasserballspieler
 Yū Miyahara (* 1994), japanische Ringerin
 Yūji Miyahara (* 1980), japanischer Fußballspieler